Il campionato asiatico e oceaniano di pallavolo femminile è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla Asian Volleyball Confederation (AVC), la federazione asiatica e dell'Oceania della pallavolo.

La prima edizione si tenne in Australia nel 1975. La manifestazione venne ripetuta negli anni seguenti ogni quattro anni. Dal 1987 si tiene ogni due anni, negli anni dispari.

Edizione

Medagliere

Voci correlate 
Campionato asiatico e oceaniano di pallavolo maschile

Collegamenti esterni